A Liga Nordeste de Rugby XV, também conhecida como Campeonato Nordestino de Rugby, ou simplesmente Nordestão, é um torneio disputado anualmente por times de categoria adulto masculino dos estados do nordeste do Brasil, que se enfrentam para ver quem é o campeão nordestino. O campeão da Liga qualifica-se para a Copa do Brasil de Rugby. Caso o vencedor já esteja na Copa do Brasil, o classificado será o próximo da tabela de classificação.

O Campeonato
O torneio é aberto a todos as equipes de rugby do Nordeste que confirmem participação. O objetivo principal é o desenvolvimento do esporte nessa região, servindo de instrumento para a diversão dos envolvidos e formação de árbitros, treinadores e dirigentes. Porém com o crescimento da modalidade no Brasil inteiro, se espera a adição de novas equipes de outros estados nordestinos na competição para as próximas edições.

Edições

Equipes do Nordeste

Alagoas

Bahia

Ceará

Maranhão

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Rio Grande do Norte

Sergipe

Ver também 
Competições Nacionais
 Campeonato Brasileiro de Rugby
 Copa do Brasil de Rugby
 Circuito Brasileiro de Rugby Sevens

Competições Regionais
 Liga Sul de Rugby
 Nordeste Sevens
 Copa Brasil Central de Rugby
 Copa Amazônia Legal de Rugby XV

Competições Estaduais
 Campeonato Catarinense de Rugby
 Campeonato Fluminense de Rugby
 Campeonato Fluminense de Rugby Série B
 Campeonato Gaúcho de Rugby
 Campeonato Gaúcho de Rugby Série B
 Campeonato Mineiro de Rugby
 Campeonato Paulista de Rugby
 Campeonato Paulista de Rugby Série B
 Campeonato Paulista de Rugby do Interior
 Campeonato Piauiense de Rugby Sevens
 Campeonato Sul-Matogrossense de Rugby
 Campeonato Tocantinense de Rugby

Outras Competições
 Torneio Universitário de Rugby Seven a Side
 Torneio Floripa Rugby Sevens
 Torneio Pré Gauchão de Rugby Sevens

Ligações externas
Site oficil da Confederação Brasileira de Rugby
Blog do Galicia Rugby Clube
Página do Recife Rugby
Página do Rugby Potiguar

Campeonato Nordestino de Rugby